Лимонес има више значења:

 Лимонес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лимонес (Виља де ла Паз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лимонес (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лимонес (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лимонес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику